Дискографія шотландського гурту Simple Minds.

Студійні альбоми

Збірки

Сингли

1980-ті

1990-ті

Відеоальбоми

Музичні відео

Примітки 

Simple Minds